

Anni 
84 – anno del I secolo d.C.
84 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
84 Klio – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
84 – numero atomico del Polonio (Po).

Cinema 
84 Charing Cross Road – film di produzione inglese e americana del 1987.

Matematica 
84 – numero naturale

Simbologia 
 84 nella smorfia corrisponde a "La chiesa".